Верса́ль ():

 Версаль (Версальский дворец) — дворцово-парковый ансамбль, бывшая резиденция французских королей. См. также Сады и парк Версаля и Версальский лабиринт.
 Версаль (город) — город в пригороде Парижа, расположенный вокруг бывшей королевской резиденции; супрефектура одноимённого округа.
 Версаль (округ) — округ в департаменте Ивелин, регион Иль-де-Франс.
 Версаль (гостиница) — гостиница во Владивостоке, построенная в 1907—1909 годах; одно из старейших зданий города.
 Версаль (телесериал) — исторический телесериал, посвящённый Людовику XIV и его переезду в Версаль (Франция-Канада, 2015).
 Версаль (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
  — несколько международных договоров, подписанных в разные годы в Версале.
 Версейлс (Миссури) — город в штате Миссури (США), столица округа Морган.
 Versailles — японская метал-группа, созданная в 2007 году.